Zitsa kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Zitsa, kommun, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Zítsa, ort, Epirus, Nomós Ioannínon,